Petrus Erici, latinisering av Peter eller Per Eriksson eller Ersson, kan avse:
 Petrus Erici
 Petrus Erici Steuchius
 Petrus Erici Drivius 
 Petrus Hoffvenius
 Petrus Staaff

Se även
  Peter Eriksson
 Per Eriksson